OS
 (do inglês operating system) sistema operativo; p. ex. Mac OS, PalmOS, OS/2, MS-DOS
 ''open source, um tipo de software cujo código se encontra disponível para alteração
 Os
 símbolo químico do ósmio
 Os, comuna do condado de Hedmark, Noruega
 Os, comuna do condado de Hordaland, Noruega
 os
 osseto (código de língua ISO 639)
"OS"
ordem de serviço

Desambiguações de siglas